Aphodius är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Johann Karl Wilhelm Illiger 1798. Enligt Catalogue of Life ingår Aphodius i familjen Aphodiidae, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen bladhorningar.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Skalbaggar
Aphodius